Влади́мир Миха́йлович Минц (, имя при рождении Владимир (Вольф) Михелевич Минц, , Динабург, Витебская губерния, Российская империя (ныне Даугавпилс, Латвия) — февраль , Бухенвальд, Германия) — латвийский хирург, учёный-медик и общественный деятель.

Биография 

Владимир Михелевич Минц родился 4 сентября (по старому стилю) 1872 года в Динабурге в еврейской семье. Родители — купец второй гильдии Михель Нохимович (Михаил Наумович) Минц (1838—?) и Элька Файвелевна (Ольга Павловна) Минц (урождённая Фридлянд, 1844—?). Среднее образование получил в Рижской городской гимназии (вып. 1890). Затем окончил медицинский факультет Юрьевского университета (1895) и в течение года работал ассистентом факультетской хирургической клиники у профессора Вернера фон Мантейфеля. В 1896 году защитил диссертацию на степень доктора медицины «О расстройстве вращательных движений после перелома предплечья». Затем ещё год стажировался в качестве хирурга в Берлине в клинике Дж. А. Азриэля.

В 1897 году он вернулся в Россию и начал работать в хирургической клинике Старо-Екатерининской больницы; в 1901 году возглавил хирургическое отделение больницы.

С 1905 года — приват-доцент Московского университета по кафедре госпитальной хирургической клиники, с 1917 года — профессор оперативной хирургии и топографической анатомии.

Во время Первой мировой войны был руководителем хирургического отделения Главного московского госпиталя.

В 1918 году он возглавил группу врачей, лечивших Ленина после покушения на его жизнь. Благодаря помощи Ленина Минцу было разрешено в 1920 году вернуться в Ригу, где он работал в еврейской больнице «Бикур-Холим»; в 1924 году возглавил её хирургическое отделение. С 1922 года — профессор медицинского факультета Каунасского университета.

В 1923—1924 гг. был врачом абиссинской королевы и наследника.

В феврале 1926 года после покушения на советских дипкурьеров в Латвии оперировал раненого Иоганна Махмасталя.

После присоединения Латвии к СССР в 1940—1941 годах руководил хирургическим отделением в клинике Латвийского государственного университета.

После нацистского вторжения в СССР, в 1941—1943 годах жил в Рижском гетто с разрешением днём находиться в клинике. В 1943 году руководил созданной в гетто больницей.

За отказ оперировать трёх немецких офицеров Минц был перемещён в концлагерь Кайзервальд, а в 1944 году депортирован в Бухенвальд, где погиб в феврале 1945 года (по другим сведениям — 12 ноября 1944 года).

Научная и общественная работа 
Владимир Минц опубликовал более 100 статей и книг по нейрохирургии, пластической хирургии, ортопедии, гинекологии, урологии и онкологии. Его учениками был ряд латвийских хирургов, в том числе Владимир Голберг, Генрих Шнейдер, Михаил Дублинский и Лев Хнох. 

С 1904 до 1916 года Минц являлся секретарём Всероссийского хирургического общества; с 1914 года — действительный член Международного общества хирургов. Редактировал газету «Хирургический вестник».

В 1916 году на съезде хирургов Минц демонстрировал новую на тот момент операцию по извлечению инородного тела из лёгкого, а в 1926 году провёл первую в Латвии хирургическую операцию по удалению доли лёгкого.

Семья 
Генеалогия семьи Минц прослежена с XVI века на 17 поколений и опубликована старшим братом Владимира Паулем Минцем в книге «Познание святых» в 1907 году. У Михла Минца было пять сыновей, трое из них (Пауль, Владимир и Наум) стали известными в Латвии и за её пределами людьми.

Пауль Минц был юристом-правоведом, возглавлял Еврейское юридическое общество в Риге, занимал различные должности в правительстве Латвии. Погиб в 1941 году в ГУЛАГе.

Примечания

Литература

Рекомендуемая литература 
 ЦИАМ — Ф. 418. — Оп. 83. — Д. 202 (формулярный список, автобиография)

Ссылки 
 
 Фрейдман Б. Выдающиеся врачи-евреи, жившие и работавшие в Латвии Сборник материалов научной конференции «Евреи в меняющемся мире». Латвийский университет, 1999.
 
 Мацкевич А. Владимир Минц

Хирурги Латвии
Узники Рижского гетто
Жертвы Холокоста
Выпускники Рижской городской гимназии